Il Gruppo II della Zona Asia/Oceania (Asia/Oceania Zone) è il secondo livello di competizione della Zona Asia/Oceania, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2015. Il vincitore è promosso nel Gruppo I della zona Asia/Oceania nel 2016.

Teste di Serie:
 
 
 
 

Altre: 
 
 
 
 

Formula: 8 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta, suddiviso in quarti di finale, semifinali e finale. Solo la squadra vincitrice della finale viene promossa al Gruppo I nel 2016. Le quattro squadre sconfitte nei quarti di finale disputano delle semifinali parallele a quelle delle quattro vincitrici, in cui però le due sconfitte sono condannate alla retrocessione al Gruppo III nel 2016.

Tabellone

Primo turno

Taipei Cinese vs. Libano

Filippine vs. Sri Lanka

Indonesia vs. Iran

Pakistan vs. Kuwait

Play-off

Sri Lanka vs. Libano

Iran vs. Kuwait

Secondo turno

Indonesia vs. Pakistan

Taipei Cinese vs. Filippine

Terzo turno

Pakistan vs. Taipei Cinese

Verdetti
Promossa al Gruppo I: 
Retrocesse al Gruppo III:  -

Voci correlate
Coppa Davis 2015 Zona Asia/Oceania Gruppo I
Coppa Davis 2015 Zona Asia/Oceania Gruppo III
Coppa Davis 2015 Zona Asia/Oceania Gruppo IV

Collegamenti esterni
 

Asia/Oceania II